Ginzburg es el apellido de:
 Carlo Ginzburg (n. 1939), historiador italiano;
 Leone Ginzburg (1909-1944), escritor italiano, padre de Carlo Ginzburg;
 Natalia Ginzburg (1916-1991), escritora italiana, madre de Carlo Ginzburg.